A competição de luta livre até 63 kg feminino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 18 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
Risako Kawai, do Japão, foi a campeã olímpica depois de derrotar, na final, Maryia Mamashuk, da Bielorrússia. Já os combates pelo bronze foram ganhos por Yekaterina Larionova, do Cazaquistão, e pela polaca Monika Michalik.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Classificação final 

Livre 63 kg feminino